Puchar Turkmenistanu w piłce nożnej (turk. Türkmenistanyň kubogy) jest głównym pucharem narodowym w piłce nożnej w Turkmenistanie.

Zdobywcy Pucharu Turkmenistanu

Zobacz też 
 I liga turkmeńska w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
 Historia na RSSSF 

Turkmenistan
Rozgrywki piłkarskie w Turkmenistanie